St. Paul’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul’s Episcopal Church (Baldwin County, Alabama), ID-Nr. 88001355
 St. Paul’s Episcopal Church (Dallas County, Alabama), ID-Nr. 75000311
 St. Paul’s Episcopal Church (Cochise County, Arizona), ID-Nr. 71000111
 St. Paul’s Episcopal Church (Yuma County, Arizona), ID-Nr. 82001657
 St. Paul’s Episcopal Church (Delaware), ID-Nr. 79000649
 St. Paul’s Episcopal Church (District of Columbia), ID-Nr. 72001433
 St. Paul’s Episcopal Church (Georgia), ID-Nr. 73000642
 St. Paul’s Episcopal Church (Idaho), ID-Nr. 79000778
 St. Paul’s Episcopal Church (Polk County, Iowa), ID-Nr. 10000129
 St. Paul’s Episcopal Church (Shelby County, Iowa), ID-Nr. 78001259
 St. Paul’s Episcopal Church (Campbell County, Kentucky), ID-Nr. 80001494
 St. Paul’s Episcopal Church (Henderson County, Kentucky), ID-Nr. 78001341
 St. Paul’s Episcopal Church (Maine), ID-Nr. 78000177
 St. Paul’s Episcopal Church (Caroline County, Maryland), ID-Nr. 75000874
 St. Paul’s Episcopal Church (Frederick County, Maryland), ID-Nr. 78001460
 St. Paul’s Episcopal Church (Missouri), ID-Nr. 69000107
 St. Paul’s Episcopal Church (Montana), ID-Nr. 80002409
 St. Paul’s Episcopal Church (Bergen County, New Jersey), ID-Nr. 14000189
 St. Paul’s Episcopal Church (Dutchess County, New York), ID-Nr. 82001163
 St. Paul’s Episcopal Church (Rockland County, New York), ID-Nr. 08000593
 St. Paul’s Episcopal Church (Troy), ID-Nr. 79001624
 St. Paul’s Episcopal Church (North Dakota), ID-Nr. 92001608
 St. Paul’s Episcopal Church (Cuyahoga County, Ohio), ID-Nr. 80002979
 St. Paul’s Episcopal Church (Defiance County, Ohio), ID-Nr. 76001414
 St. Paul’s Episcopal Church (Medina County, Ohio), ID-Nr. 82003613
 St. Paul’s Episcopal Church (Sandusky County, Ohio), ID-Nr. 77001085
 St. Paul’s Episcopal Church (Pennsylvania), ID-Nr. 82003800
 St. Paul’s Episcopal Church (Hamilton County, Tennessee), ID-Nr. 78002599
 St. Paul’s Episcopal Church (Williamson County, Tennessee), ID-Nr. 72001255
 St. Paul’s Episcopal Church (Alexandria County, Virginia), ID-Nr. 85000987
 St. Paul’s Episcopal Church (Hanover County, Virginia), ID-Nr. 94000460
 St. Paul’s Episcopal Church (Prince William County, Virginia), ID-Nr. 75002031
 St. Paul’s Episcopal Church (Washington), ID-Nr. 70000640
 St. Paul’s Episcopal Church (Jefferson County, Wisconsin), ID-Nr. 79000087
 St. Paul’s Episcopal Church (Milwaukee County, Wisconsin), ID-Nr. 74000110
 St. Paul’s Episcopal Church (Rock County, Wisconsin), ID-Nr. 78000136
 St. Paul’s Episcopal Church (Wyoming), ID-Nr. 80004057

Saint Paul’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Paul’s Episcopal Church (Missouri), ID-Nr. 85002720
 Saint Paul’s Episcopal Church (New York), ID-Nr. 97000413
 Saint Paul’s Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 86003430
 Saint Paul’s Episcopal Church (Texas), ID-Nr. 86002495

Siehe auch:
 St. Paul’s Methodist Episcopal Church
 St. Paul’s Protestant Episcopal Church